Petros ist Personenname von:

 Petros, († 602), frühbyzantinischer Feldherr
 Petros Matheus dos Santos Araújo (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Petros Patrikios († 565), oströmischer Diplomat unter Justinian
 Agha Petros (Petros Elia von Baz 1880–1932), osmanischer Diplomat, assyrischer Militär
 Amanal Petros (* 1995), deutscher Leichtathlet

Geografisches
 Petros (Berg), Berg in der Ukraine
 Petros (Hunedoara), Dorf in Rumänien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Petros (Kentucky)
 Petros (Oklahoma)
 Petros (Tennessee)

Weiteres
 Petros (Pelikan), Maskottchen von Mykonos

Siehe auch
 Petrus (Begriffsklärung)